

Лупиці — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Лупиці — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства